Die Elemente in der Systematik der Minerale nach Dana umfassen die Klasse I dieser Systematik. Nach der neuen Dana-Klassifikation besteht die Klasse nur aus einer Unterklasse mit der Nummer 1.

Die Einträge sind nach folgendem Muster aufgebaut:

Die Spalte „Status“ gibt in Kurzform Auskunft über Abweichungen von der Anerkennung als eigenständiges Mineral oder andere Besonderheiten. Erläuterung der Abkürzungen:
 N = Veröffentlicht ohne Anerkennung durch die IMA/CNMNC
 R = Umbenannt oder Nummer geändert
 Q = Fraglich

01 Elemente

01.00 Elemente ohne Klassifikationsnummer

01.00.00 Legierungen

01.00.00 Amalgam-Legierungen

01.00.00 Metalle

01.00.00 Platingruppe

01.00.00 Silicide

01.01 Elemente: Metallische Elemente außer der Platingruppe

01.01.01 Goldgruppe

01.01.02 Auricupridgruppe

01.01.03

01.01.04 Anyuiit und verwandte Legierungen

01.01.05

01.01.06

01.01.07

01.01.08 Silberamalgam-Legierungen

01.01.09 Kupferamalgam-Legierungen

01.01.10 Bleiamalgam-Legierungen

01.01.11 Eisen-Nickelgruppe

01.01.12

01.01.13

01.01.14

01.01.15

01.01.16

01.01.17

01.01.18

01.01.19 Osbornitgruppe, Carbide und Nitride

01.01.20

01.01.21 Barringeritgruppe, Phosphide

01.01.22

01.01.23 Suessitgruppe, Silicide

01.01.24

01.01.25

01.01.26

01.02 Elemente: Platingruppenmetalle und -legierungen

01.02.01 Platingruppe (Raumgruppe Fmm)

01.02.02 Osmiumgruppe (Raumgruppe P63/mmc)

01.02.03

01.02.04 Tetraferroplatingruppe (Raumgruppe P4/mmm)

01.02.05 Isoferroplatingruppe (Raumgruppe Pmm)

01.02.06

01.02.07

01.02.08

01.02.09

01.02.10

01.02.11

01.02.12

01.02.13 Caesiumchloridstruktur (Raumgruppe Pmm)

01.02.14

01.03 Elemente: Halbmetalle und Nichtmetalle

01.03.01 Arsengruppe

01.03.02

01.03.03

01.03.04

01.03.05 Schwefelpolymorphe

01.03.06 Kohlenstoffpolymorphe

01.03.07

01.03.08

01.03.09

01.03.10

Weblinks 
 Webmineral - Dave Barthelmy: New Dana Classification of Minerals. - 01 Native Elements

Dana
Minerale